Trigueros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trigueros (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Trigueros (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar